Pteroselinum är ett släkte av flockblommiga växter. Pteroselinum ingår i familjen flockblommiga växter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Flockblommiga växter
Pteroselinum